Да́фна Коллер (, род. ) — израильско-американский профессор факультета информатики Стэнфордского университета, стипендиат фонда Мак-Артура, сооснователь образовательной площадки Coursera. Основной областью исследований Коллер является искусственный интеллект и его приложения в биомедицине.

Член Национальной инженерной академии США (2011) и Американской академии искусств и наук (2014).

Биография 
Дафна выросла с родителями, матерью-профессором английского языка и отцом-ботаником. В 1981 году в возрасте 12 лет она пробыла год в Станфорде вместе с отцом. Там она начала программировать на компьютере  одного из местных студентов. По возвращении в Израиль Дафна сообщила отцу, что занятия в школе скучны для неё, и она хочет заниматься чем-нибудь более интересным в университете. Через полгода ей удалось убедить отца, и она начала изучать информатику и математику в Еврейском университете в Иерусалиме. В 17 лет Дафна получила степень бакалавра и начала преподавать курс по базам данных в том же университете. Через год она получила степень магистра и была призвана в израильскую армию.

Коллер закончила докторскую диссертацию в Стэнфордском университете в 1993 году под руководством  и продолжила исследования в Беркли в 1993—1995 годах. В 1995 году Коллер присоединилась к преподавательскому составу в Стэнфордском университете.

В феврале 2004 года работа Коллер по Байесовской сети, была отмечена в журнале  в статье «10 новейших технологий, которые изменят ваш мир».

В 2004 году Коллер получила стипендию Мак-Артура.

В 2007 году Коллер получила первую премию ACM-Infosys () размером в $150 000.

В 2009 году Дафна Коллер и  опубликовали книгу по графическим вероятностным моделям. В феврале 2012 года Дафна Коллер опубликовала курс по этому предмету на Coursera.

В 2012 году Дафна Коллер и Эндрю Ын запустили бесплатную образовательную онлайн-площадку Coursera.

Фелло ISCB (2017).

Дафна Коллер состоит в браке с Дэном Авида, имеет двух дочерей.

Примечания

Ссылки 

 
 

Заметки о выступлении Дафны Коллер в Москве в 2013 году:
 
 

Интервью о Coursera, проведённые во время визита Дафны Коллер в Москву в 2013 году:
 
 
 
 

Биоинформатики
Члены Национальной инженерной академии США
Члены Американской академии искусств и наук
Члены ISCB
Стипендиаты Мак-Артура